Fegers ist der Nachname von:

 Hans Fegers (1911–1990), deutscher Kunsthistoriker und Dozent
 Karl Fegers (1926–1977), deutscher Musiklehrer und Komponist